New Zealand Football Championship 2013/2014 var den tionde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag. YoungHeart Manawatu valde att lämna ligan efter föregående säsong, man ersättas av Wanderers. Auckland City vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2013 i Nya Zeeland
2014 i Nya Zeeland
2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014